24-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1979 Ballon d’Or)»
25 декабря 1979 года

Золотой мяч: 
 Кевин Киган

(второй раз)

< 23-я Церемонии вручения 25-я >
Золотой мяч 1979 года (фр. 1979 Ballon d’Or) — 24-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1759 France Football 25 декабря 1979 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 

Обладателем награды во второй раз стал английский нападающий «Гамбурга» Кевин Киган. Он опередил в опросе Карл-Хайнца Румменигге и Руди Крола.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1979 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1979 году